Sainyabuli ili Xaignabouli (laoški:ໄຊຍະບູລີ) je jedna od šesnaest provincija u Laosu.

Zemljopis 
Provincija se nalazi u sjeverozapadnom dijelu zemlje, prostire se na 16.389 km2.  Susjedne laoške provincije su Bokeo i Oudomxay na sjeveru te Luang Prabang i Vientiane na istoku. Pokrajina na zapadu graniči s Tajlandom.

Demografija 
Prema podacima iz 2004. godine u provinciji živi 382.200 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 23 stanovnika na km². Središte provincije je u gradu Sainyabuliju u kojem živi oko 16.200 stanovnika. Od etničkih skupina u regiji žive Tai Lue, Khmu, Tai Dam, Htin, Phai, Kri, Akha i Malabri.

Administrativna podjela 
Provincija je podjeljena na deset distrikta.

Izvori 

 
Laoške provincije